70-й сезон Футбольної ліги Англії. Вдруге чемпіонський титул здобув клуб Манчестер Сіті.

Огляд 
В сезоні 1967–1968 років у лізі вперше з 1937 року перемогла команда Манчестер Сіті, на два очки випередивши своїх найзліших супротивників із Юнайтед. На дні турнірної таблиці першого дивізіону осів
Фулхем. Разом із Шеффілд Юнайтед клуб опустився в другий дивізіон. Ковентрі Сіті під керівництвом Джиммі Гілла зумів утриматися, набравши на очко більше, і залишатиметься у найвищому дивізіоні аж до 2001 року.

У другому дивізіоні переміг Іпсвіч Таун, на очко випередивши Квінз-Парк Рейнджерз. Обидві команди перейшли у вищий дивізіон. Блекпул закінчив сезон на третьому місці. До третього дивізіону перейшли Ротергем Юнайтед та Плімут Арґайл.

У третьому дивізіоні вперше у своїй історії переміг Оксфорд Юнайтед. Разом із ним до вищого дивізіону перейшла команда Бері. Грімсбі Таун, Колчестер Юнайтед та Сканторп Юнайтед покинули дивізіон, а найбільша неприємність сталася із Петерборо Юнайтед, у якого вирахували 19 очок за виплату недозволених премій гравцям. Тому команда завершила сезон на останньому місці, замість того щоб опинитися у верхній половині таблиці. Внаслідок цього рішення вильоту уникнув Менсфілд Таун .

З четвертого дивізіону у третій піднялися Лутон Таун, як переможець, та Барнслі з другого місця, а також Гартлпулз Юнайтед та Кру Александра. Лігу не покинув жоден із клубів.

Перший дивізіон

Результати

Другий дивізіон

Результати

Третій дивізіон 

 У Петерборо вилучили 19 очок за незаконні виплати гравцям.

Результати

Четвертий дивізіон 

І = Зіграно матчів; В = Виграші; Н = Нічиї; П = Програші; З = Забиті голи; Пр = Пропущені голи;С = Середня результативність; Р = Різниця; О = Очки

Результати

Посилання 
 Футбольна ліга 1967—1968 на сайті RSSSF 
 Найкращі бомбардири чемпіонатів Англії на сайті RSSSF 
 Перший дивізіон 1967—1968 на сайті WildStat.ru 

Футбольна ліга
Англія
Англія